Білевич — українське прізвище. Жіноча форма — Білевич.

Відомі носії 
 Білевич Валентин (1823 — ?) — землероб і мельник з с. Соколя, посол до Галицького сойму (1861—1867) та австрійського парламенту (1861—1865).
 Білевич Ігор Володимирович (1971—2022) — український майстер-різьбяр на дереві і педагог, сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році, Заслужений майстер народної творчості України (2017), доцент (2018).
 Білевич Євген Олексійович (1926—1994) — український педагог, учасник німецько-радянської війни.
 Білевич Йосип Донатович (1866—1942) — військовик Армії Української Народної Республіки.
 Білевич (Біллевич) Леон (1870—1940) — полковник піхоти Армії Російської імперії та бригадний генерал Війська Польського, жертва Катинської розправи.
 Білевич Михайло Васильович (1779-?) — Російський педагог.
 Білевич Микола Іванович (1812—1860) — російський письменник і педагог.
 Білевич Олена Йосифівна (1924—1943) — учасниця партизанського руху в Україні часу Німецько-радянської війни.
 Білевич Омелян Андрійович (1913—2000) — кан­дидат філологічних наук, доцент, викладач латинської мови, громадський діяч, дослідник історії античної ветеринарної медицини.
 Бєлевич (Білевич) Федір Миколайович (1923—2004) — Герой Радянського Союзу.

Примітки